Indiana, estat dels Estats Units d'Amèrica 
 Indiana, teixit de cotó estampat per una sola cara, que rebia aquest nom pels estampats que procedien de l'Índia, vegeu indianes
 Indiana (novel·la), primera novel·la de George Sand, publicada el 1832 
 Indiana Pacers, equip de bàsquet amb seu Indianapolis, Indiana
 Universitat d'Indiana, universitat pública a Bloomington a l'estat de Indiana, Estats Units
 Indiana (Pennsilvània)
 Montesa Indiana, model de ciclomotor fabricat per Monetsa entre 1968 i 1973